Il singolare del torneo di tennis Santiago Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marcelo Ríos che ha battuto in finale Edgardo Massa 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Marcelo Ríos (Campione)
 David Nalbandian (secondo turno)
 Mariano Zabaleta (secondo turno)
 José Acasuso (quarti di finale)

 Assente
 Alexandre Simoni (quarti di finale)
 André Sá (semifinali)
 Agustín Calleri (semifinali)
 Flávio Saretta (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Santiago Challenger 2001